Wauneta ist der Name mehrerer 

Orte in den Vereinigten Staaten:
 Wauneta (Colorado)
 Wauneta (Kansas)
 Wauneta (Nebraska)